

Antroponimia 
 Katjuša – diminutivo del prenome russo Ekaterina

Astronomia 
 1900 Katyusha – asteroide della fascia principale

Cinema 
 Katiuscia – film del 1923 diretto da Silvio Laurenti Rosa
 Katusha – film del 1931 diretto da Edwin Carewe
 Katiuscia (Liebesnächte in der Taiga) – film del 1967 diretto da Harald Philipp

Musica 
 Katjuša – canzone popolare russa

Persone 
 Katiuscia – attrice italiana di fotoromanzi

Sport 
 Team Katusha – squadra professionistica russa di ciclismo

Altro 
 Katjuša – lanciarazzi in uso all'Armata Rossa sul Fronte orientale della seconda guerra mondiale
 Katjuša – sottomarino della flotta sovietica